Првенство Енглеске у рагбију 2007/08. (службени назив: 2007–08 Guinness Premiership) је било 21. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Такмичење је кренуло касније него уобичајено због шестог мундијала.

Из лиге је испао Лидс, а титулу су освојили Воспси пошто су у финалу победили Лестер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Воспс - Бат 21-10

Глостер - Лестер 25-26

Финале

Воспс - Лестер 26-16

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Енди Гуд 207, Лестер
  Чарли Хоџсон 201, Сејл
  Дени Сипријани 192, Воспс
  Глен Џексон 179, Сараценс
  Оли Баркли 178, Бат

Највише есеја

  Том Варднел 14, Лестер
  Мет Бенехен 10, Бат
  Џејмс Симпсон Денијел 10, Глостер
  Мајлс Бенџамин 9, Вустер
  Лесли Ваинаколо 9, Глостер

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер тајгерси 17 206 
 Глостер 14 259 
 Харлеквинс 13 496 
 Воспс 11 421
 Бат 10 460 
 Лондон ајриш 9 950
 Вустер 9 658
 Бристол 9 175
 Сараценси 9 069
 Сејл 8 772
 Њукасл фалконси 7 530
 Лидс 7 238

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2007.
Рагби у 2008.